San Basilio puede referirse a:

 San Basilio el Bendito,  santo ortodoxo, venerado en la Iglesia ortodoxa;
 San Basilio el Grande,  obispo de Cesarea y preeminente clérigo del .

Lugares 
 San Basilio (Córdoba), localidad de la Argentina;
 Palenque de San Basilio, corregimiento de Colombia;
 San Basilio (Murcia), barrio de Murcia, España;
 San Basilio (Italia), municipio de Italia.